Antofagasta de la Sierra kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Antofagasta de la Sierra, kommun, Catamarca, 
 Antofagasta de la Sierra (kommunhuvudort i Argentina), Catamarca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar